Station Pont-Noblia-Bidarray is een spoorwegstation in de Franse gemeente Bidarray.

Bidarray
Pont-Noblia-Bidarray